Здесь приведён список векторных дифференциальных операторов в различных системах координат.

Общее выражение 
Общее выражение для оператора ∇, действующего на векторное поле A в произвольной системе ортогональных координат можно записать так:

,

где "" - любой из трех значков, соответствующих действию оператора ∇:
 "  " - градиент;
 " · " - дивергенция;
 " × " - ротор.
Элементы  в этой записи соответствуют элементам радиус-вектора в соответствующей системе координат:

Иначе говоря, первым действием является взятие частной производной  по проекции радиус-вектора от всего вектора  (с учетом производных орт в данной системе координат), и лишь потом умножение (простое для градиента, скалярное для дивергенции и векторное для ротора) орта направления на .

При этом достаточно знать выражения:
 в цилиндрических координатах:  и ;
 в сферических координатах: , , ,  и .
Например: в приведенной ниже таблице запись дивергенции в цилиндрических координатах получена следующим образом:

Таблица операторов 
Здесь используются стандартные физические обозначения. Для сферических координат,  обозначает угол между осью  и радиус-вектором точки,  — угол между проекцией радиус-вектора на плоскость  и осью .

Некоторые свойства 
Выражения для операторов второго порядка:
  (Оператор Лапласа)
 
 
 
  (используя формулу Лагранжа для двойного векторного произведения)

См. также 
 Оператор Д’Аламбера
 Ортогональные координаты
 Криволинейные координаты

 Метод координат
 

Векторный анализ
Системы координат
Дифференциальные операторы